Вацлав Бедржих (; 28 августа 1918, Пршибрам — 7 марта 2009, Прага) — чехословацкий и чешский художник-мультипликатор, режиссёр, педагог. Создатель популярных детских мультсериалов.

Биография 
Специального образования в связи с немецкой оккупацией Чехословакии в годы второй мировой войны не получил. Работал на киностудии AFIT-Ateliér trikových filmů (Ателье мультипликационных фильмов). Позже стал одним из ведущих аниматоров этой студии.

После окончания войны переехал учиться и работать на студии Jiří Trnka a Bratři v triku у известного мультипликатора Иржи Трнка, с которым впоследствии тесно сотрудничал в течение многих лет.

В 1960-х годах стоял у истоков создания вечернего блока телепрограмм для дошкольников и детей раннего школьного возраста — Večerníčka.

Под его руководством выросло много выдающихся чешских художников и аниматоров, таких как Мирослав Штепанек, Адольф Борн, Цирил Боуда и другие.

Избранная фильмография 

 1986 — Velká sýrová loupež
 1981 — Максипёс Фик — Удивительные сны Максипса Фика
 1978 — Bob a Bobek
 1977 — O zvířátkách pana Krbce
 1976 — Sazinka
 1975 — Dobré jitro
 1975 — Максипёс Фик
 1975 — Říkání o víle Amálce
 1973 — Poklad v pyramidě
 1972 — Očistná lázeň
 1972 — Kamenáč Bill a jeho přepevné laso
 1971 — Kamenáč Bill a ohromní moskyti
 1971 — O makové panence
 1971 — Стремянка и Макаронина
 1966 — Pohádky ovčí babičky
 1964 — Kamenáč Bill a drzí zajíci
 1958 — Modrý pondělek
 1955 — Čert a Káča
 1953 — Горшочек,вари! (Hrnečku, vař!)
 1951 — Pohádka o stromech a větru
 1950 — Lesy pro nás, my pro lesy
 1948 — Navrácená země и др.

Ссылки 
 Zemřel večerníčkový animátor a příbramský rodák Václav Bedřich

Мультипликаторы XX века
Мультипликаторы XXI века
Мультипликаторы Чехии